Mamczury lub Mamczary (ukr. Мамчурі) – wieś na Ukrainie w rejonie brodzkim należącym do obwodu lwowskiego.

Historia 
Część Rudy Brodzkiej.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Rejon brodzki
Wsie w obwodzie lwowskim